Abos ist der Ortsname:
 Abos, Gemeinde im französischen Département Pyrénées-Atlantiques
 Abós (Jaca), Wüstung in Aragonien
 Peyrelongue-Abos, Gemeinde im französischen Département Pyrénées-Atlantiques

Abos bzw. Abós ist der Familienname folgender Personen:

 Francesc Abós (* 1977), spanischer Tänzer und Choreograf
 Girolamo Abos (1715–1760), maltesischer Komponist
 Giuseppe Abos (1708–1796), italienischer Komponist, siehe Giuseppe Avossa
 José Luis Abós (1961–2014), spanischer Basketballtrainer
 Piroska Abos (* 1962), spanische Skilangläuferin